Kazimierz Jankowski (1894–1920) – polski pilot wojskowy
 Kazimierz Jankowski (1921–1975) – polski wojskowy, generał brygady Ludowego Wojska Polskiego
 Kazimierz Jankowski (1931–2013) – polski lekarz psychiatra, psychoterapeuta, autor książek
 Kazimierz Jankowski (1893–1920) – kapitan piechoty Wojska Polskiego II RP, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari